El topónimo Walnut Creek puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Walnut Creek, un lugar designado por el censo en el estado de Arizona;
 Walnut Creek, una ciudad en el estado de California;
 Walnut Creek, una villa en el estado de Carolina del Norte;
 Walnut Creek, un municipio en el estado de Kansas;
 Walnut Creek, un municipio en el estado de Misuri;
 Walnut Creek, un municipio en el estado Ohio; o
 Walnut Creek, un lugar designado por el censo en el estado anterior.